Honghuzi (em chinês,  红胡子, literalmente “barbas vermelhas”) eram grupos de ladrões nas áreas fronteiriças entre a China e Rússia, sudeste da Sibéria,  extremo oriente russo e noroeste da China (na época chamada de Manchúria).

A palavra tem diversas transliterações, podendo ser grafada como  hong huzi, hong hu zi, hunghutze, hun-hutze, etc. A transliteração em russo  khunkhuzy (singular: khunkhuz) é comumente, em português, grafada Yunyuzy e Yunyuz respectivamente.

História da Sibéria
História da Manchúria
Século XIX na China
Século XX na China